Der Nur-Sultan Challenger 2020 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. März 2020 in Nur-Sultan (Astana) stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos.

Wegen der COVID-19-Pandemie wurde den Teilnehmer einiger Nationen, darunter Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien sowie China, Japan, Taiwan die Einreise verweigert. Im Falle der drei erstgenannten erfolgte die Ausreise der Spieler erst nach Beginn des Turniers, da ihnen ansonsten eine Quarantäne in Kasachstan drohte. Wenig später wurde das Turnier abgebrochen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 69 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 47 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 40 kB)

Einzelnachweise 

ATP Challenger Astana-3
ATP Challenger Tour 2019